— мужской волейбольный клуб, выступающий в японской премьер-лиге. Базируется в городе Хираката. Владелец клуба — концерн «Panasonic».

История

Предыдущие названия 
 1952—1992 Matsushita Denki
 1992—2006 Panasonic Matsushita Panthers

Достижения 
Клубный чемпионат Азии 
 — 2010 

Чемпионат Японии 
 — 1971—72, 2007—08, 2009—10, 2011—12, 2013—14 
 — 1967—68, 1968—69, 1969—70, 1970—71, 1972—73, 2012—13, 2015—16 
 — 1997—98, 2002—03, 2003—04, 2006—07, 2008—09, 

Кубок императора 
 — 2009, 2011, 2012 
 — 2008, 2014

Состав

Ссылки 
Волейбольные клубы Японии

 Официальный сайт